Seznam polkov z zaporedno številko 137.

Seznam 
 Pehotni
 137. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 137. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 137. strelski polk (ZSSR)
 137. gorski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 137. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 137. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 137. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi